Scandia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scandia Township (Kansas)
 Scandia Township (Minnesota)
 Scandia Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Skandia Township